Oxyaena lupina és una espècie extinta de mamífer creodont de la família dels oxiènids. Visqué durant l'Eocè als Estats Units, on se n'han trobat fòssils als estats de Nou Mèxic, Wyoming i Colorado.

Referències 

Creodonts de l'Eocè